

Miejscowości i ich części  w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 24, w tym 3 podstawowe
 Niwka – część miasta  Busko-Zdrój
 Niwka – część miasta  Puszczykowo
 Niwka – część miasta  Sosnowiec
 Niwka – część wsi Przypisówka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Niwka – część wsi Wola Blizocka w woj. lubelskim, w pow. libartowskim, w gminie Jeziorzany
 Niwka – część wsi Olszowiec-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa
 Niwka – część wsi Nasutów w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Niwka – część wsi Stary Bazanów w woj. lubelskim, w pow.ryckim, w gminie Ryki
 Niwka – część wsi Bębnów w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica
 Niwka – część wsi Czernichów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Niwka – część wsi Wołowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Niwka – część wsi Stronie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica
 Niwka – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów
 Niwka – część wsi Gorzyce w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Gorzyce
 Niwka – część wsi Jamnica w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Niwka – część wsi Zabrnie w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Niwka – część wsi Borowianka w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Niwka – część wsi Nowa Zbelutka w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łagów
 Niwka – część wsi Miłków w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Niwka – przysiółek wsi Podłazie w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Łączna
 Niwka – część wsi Brzózki w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk
 Niwka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek
 Niwka – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Moryń
 Niwka – przysiółek wsi Kozielice  w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo

Inne 
 Niwka – wzniesienie na Równinie Białogardzkiej
 Niwka – szczyt w paśmie Arczycy, w Gorganach
 Niwka – półwysep oddzielający jezioro Wdzydze od jeziora Gołuń
 Niwka – potok, dopływ Białej
 Niwka – potok, dopływ Jeżówki
 Niwka – wieś na Ukrainie w rejonie romanowskim obwodu żytomierskiego
 Niwka – dawne miasteczko, obecnie znajduje się na terenie miasta Sosnowca jako dzielnica miasta Niwka
 Niwka – zbiornik wodny w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Dąbrówka-Niwka
 Niniwka